Otto von Bismarck – niemiecki polityk, kanclerz II Rzeszy
 Georg von Bismarck −  niemiecki oficer Wehrmachtu w randze generała porucznika
 Pancerniki typu „Bismarck” – typ pancerników niemieckich z okresu II wojny światowej
 „Bismarck” – niemiecki pancernik z okresu II wojny światowej
 Archipelag Bismarcka – grupa wysp w zachodniej części Oceanu Spokojnego
 Morze Bismarcka – morze międzywyspowe, część Oceanu Spokojnego
 Bismarck – brazylijski piłkarz
 Bismarck-Tunnel – dawna piwiarnia w Poznaniu

Miasta:
 Bismarck – stolica stanowa i miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh
 Bismarck – miasto w Niemczech, w Saksonii-Anhalt

Inne miejscowości w USA:
 Bismarck – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
 Bismarck – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Francois

Gminy w USA:
 Bismarck – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Hot Spring
 Bismarck – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Presque Isle
 Bismarck – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Sibley

nn:Bismarck#Sjå òg